Шириндил Гасан оглы Алышанов (Алышанлы; род. 28 октября 1952, с. Ахмедли, Азербайджанская ССР) — советский, азербайджанский филолог; доктор филологических наук, заведующий отделом «Литература XX века» Института литературы им. Низами НАН Азербайджана.

Жизнь 
Окончил среднюю школу в Баку, в 1975 г. — филологический факультет Азербайджанского государственного университета по курсу теории литературной критики.

В 1976—1987 гг. работал в Институте литературы им. Низами Национальной Академии наук Азербайджана — научный сотрудник, учёный секретарь института, заведующий отделением. В 1977—1980 гг. работал в Отделе теории литературы Института мировой литературы им. М. Горького АН СССР.

С 1990 г. — директор издательства «Сабах», в 1993—1998 гг. — главный редактор газеты «Элм»(«Наука»). С 1997 г. — директор редакционно-издательского и полиграфического центра «Элм» («Наука») НАН Азербайджана.
Редактор журнала «Наука и жизнь», ответственный секретарь журнала «Доклады» Национальной Академии наук Азербайджана.

В 1998—2003 гг. заведовал отделом исторической поэтики Института литературы им. Низами. В настоящее время заведует отделом азербайджанской литературы XX века (советский период).

Член Независимой академии эстетики и свободных искусств (по отделению эстетики, теории культуры, литературоведения, искусствознания).

Научная деятельность 
В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию по проблемам романтизма (руководитель — Юрий Борев), затем — докторскую диссертацию по теме «Теоретико-методологические проблемы азербайджанского литературоведения». Профессор.

Избранные труды 
 Азербайджанское литературоведение: современные теоретико-методологические проблемы . — 2009.
 Границы литературно-художественной мысли. — Баку: Сабах, 2010. 22,5 п.л.
 Историзм и современность теоретической мысли. — Баку: Элм, 2012. 24 п.л.
 Проблема романтизма и её освещение в азербайджанском советском литературоведении : Автореф. дис. … канд. филол. наук. — Баку, 1981. — 21 с.
 Романтизм: споры, истины (на русск. яз.). — Баку: Элм, 2000. 11,3 п.л.
 Современное гуманитарное мышление и азербайджанское литературоведение. — Баку: Элм, 2011. 23 п.л.
 Эстетическая память слова. — Баку: Элм, 1994. 12 п.л.

Примечания 

Выпускники Бакинского государственного университета
Главные редакторы